Hugo Olsson kan syfta på:

 Hugo Olsson (filatelist), svensk skolman och filatelist
 Hugo Olsson (konstnär), svensk målare